Exposure (álbum)
Northern Exposure
Long Duration Exposure Facility
Exposure of a Dream
Double exposure

Desambiguação